Clementia av Anjou (), född 1293, död 13 oktober 1328 i Paris i Frankrike, var drottning av Frankrike och Navarra som kung Ludvig X:s andra regentgemål.

Biografi 

Hon var dotter till titulärkung och -drottningen Karl Martell och Klementia av Habsburg. Hennes far ansågs år 1290 ha ärvt Ungerns tron och kallades för kung av Ungern, men han regerade aldrig i verkligheten och levde fortsatt i Neapel. Clementia valdes ut till brud av Frankrikes kung år 1315 efter att dennes första fru dött i fängelse.

År 1316 blev hon änka mitt i graviditeten, och svågern Filip blev regent. Filip ignorerade därmed hennes rättigheter att agera regent och förklarade henne olämplig. Då hon fick en son, blev han kung vid födelsen. Efter fyra dagar som kung avled hennes son, varefter tronen togs över av hans farbror Filip V. Clementia kom i konflikt med Filip, som nekade att ge henne det underhåll hon hade blivit utlovad som änka, och vädjade till påven om hjälp i konflikten.

Hon tillbringade sedan flera år i Provence. År 1321 återvände Clementia till Paris och levde sedan ett aktivt hovliv till sin död, och agerade främst som mecenat och donator för konst. Hon blev känd för sin konstsamling, som auktionerades ut efter hennes död.

Anfäder

Referenser

Externa länkar 

 Biografi

Frankrikes drottningar
Födda 1293
Kvinnor
Avlidna 1328
Navarras drottningar